Reis de Pàrtia:
 Mitridates I de Pàrtia el gran 173-136 aC 
 Mitridates II de Pàrtia 124-87 aC 
 Mitridates III de Pàrtia 57-52 aC 
 Mitridates IV de Pàrtia 115-116 i 129-140 
 Sàtrapes del Pont:
 Mitridates I sàtrapa del Pont vers 410 aC-363 aC 
 Mitridates II sàtrapa del Pont (sobrenom Ktistos) 337 aC-301 aC 
 Reis del Pont:
 Mitridates I del Pont 301 aC-265 aC 
 Mitridates II del Pont vers 240 aC- vers 220 aC 
 Mitridates III del Pont vers 220 aC-vers 185 aC 
 Mitridates IV del Pont Filopator Filadelf vers 170 aC-vers 150 aC 
 Mitridates V Evergetes vers 150 aC -121 aC 
 Mitridates VI Eupator 121 aC-63 aC 
 Reis de Commagena:
 Mitridates I de Commagena Cal·línic, 109-70 aC
 Mitridates II de Commagena Filohel·len, 38-20 aC
 Mitridates III de Commagena, 20-12 aC.
 Reis de Capadòcia: Ariarates V o Mitridates 
 Reis del Bòsfor Cimmeri: Claudi Mitridates II 39 -vers 45 
 Sàtrapes i reis d'Armènia:
 Mitranes o Mitrines 330-323 aC (sàtrapa)
 Mitridates d'Armènia, príncep d'Ibèria 35-36, 36-37 i 42-51 (rei)
 Reis d'Ibèria (Mirdat):
 Mirdat o Mitridates d'Ibèria, vers 30-50 
 Mirdat I o Mitridates I d'Ibèria vers 106
 Mirdat II o Mitridates II d'Ibèria 249-265.
 Mirdat III o Mitridates III d'Ibèria 370-380
 Mirdat IV o Mitridates IV d'Ibèria 409-411
 Mirdat V o Mitridates V d'Ibèria 435-447.
 Reis de Còlquida:
 Mitridates el Jove
 Reis de la Mèdia Atropatene: Mitridates III de Pàrtia  
 Altres personatges:
 Mitridates l'Eunuc, eunuc de Xerxes I de Pèrsia.
 Mitridates (noble), noble persa company de Cir el Jove 
 Mitridates (príncep selèucida), fill d'Antíoc III el Gran.
 Mitridates (gendre de Darios III), gendre del rei Darios III de Pèrsia Codomà.